Натуральне число 1264
 1264 рік до нашої ери
 1264 рік нашої ери